Sezóna 2008/2009 byla 70. sezónou Norské ligy. Mistrem se stal tým Vålerenga Ishockey.

Základní část

Play-off

Pavouk

Čtvrtfinále 
 Sparta Warriors - Lørenskog IK 4:1 (2:1 P, 2:5, 4:2, 7:2, 3:2)
 Vålerenga Ishockey - Frisk Tigers 4:1 (0:3, 5:1, 6:2, 7:1, 2:1)
 Lillehammer IK - Stjernen 2:4 (1:4, 5:4, 1:3, 2:3, 3:0, 1:2)
 Stavanger Oilers - Storhamar Dragons 2:4 (2:3 P, 2:3, 1:2, 7:0, 6:3, 0:3)

Semifinále 
 Sparta Warriors - Storhamar Dragons 4:0 (3:2, 1:0, 2:0, 3:1)
 Vålerenga Ishockey - Stjernen 4:2 (3:1, 2:1 P, 1:7, 4:1, 0:3, 5:1)

Finále 
 Sparta Warriors - Vålerenga Ishockey 2:4 (2:5, 0:2, 1:2, 3:2 P, 5:4 P, 0:1)

Baráž 

Norská liga ledního hokeje
Lední hokej v roce 2008
Lední hokej v roce 2009